U 216 oder U-216 bzw. U216 steht für:

 U 216 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 216 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 216, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U216